Camba o kamba – popolazioni dell'oriente boliviano

Persone
 Federica Camba, nata Federica Fratoni, nota anche come La Camba (1974) – cantautrice, produttrice discografica e compositrice italiana
 Raffaele Camba (1921-1979) – medico e politico italiano
 Xosé Luís Mosquera Camba (1961) – scrittore e poeta spagnolo in lingua galiziana